Humpy Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Humpy Creek (Flinders River), Nebenfluss des Flinders River in Queensland
 Humpy Creek (Stokes River), Nebenfluss des Stokes River (Glenelg River) in Queensland